Das Mixed der Australian Championships 1967 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Tony Roche und Judy Tegart.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Draw der Australian Championships auf der Homepage des Turniers (englisch)

Mixed
1967